Любо́вь Но́викова: Новикова, Любовь Александровна (род. 1954) — советский и российский ботаник.
 Новикова, Любовь Павловна (Аксёнова; род. 1990) — российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.
 Новикова, Любовь Петровна (1924—2011) — звеньевая колхоза «Красный маяк»; Герой Социалистического Труда.